Goring ist der Name eines Ortes:
 Goring-by-Sea, Ort in West Sussex, England
 Goring-on-Thames, Ort in der Grafschaft Oxfordshire, England

Goring ist der Familienname folgender Personen:

 Butch Goring (* 1949), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Marius Goring (1912–1998), deutscher Schauspieler
 Peter Goring (1927–1994), englischer Fußballspieler und -trainer